In the Zone:

 In the Zone — четвёртый студийный альбом американской певицы Бритни Спирс.
 In the Zone — пятый по счету официальный DVD американской певицы Бритни Спирс.